Thomas Preston (écrivain)
 Thomas Preston (compositeur)
 Thomas Preston (officier de l'Armée britannique)
 Thomas Preston, premier Vicomte de Tara